Francesco II av Este, född 1660, död 1694, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1662 till 1694.

Antavla

Bibliografi 
Alessandro Cont, “Sono nato principe libero, tale voglio conservarmi”: Francesco II d’Este (1660-1694), “Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie”, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, ser. 8, 12 (2009), 2, pp. 407-459.

Referenser
 

Män
Födda 1660 
Avlidna 1694
Modenas regenter
Huset Este